Кубанский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кубанский сельсовет — в Калманском районе Алтайского края.
 Кубанский сельсовет — в Каргатском районе Новосибирской области.
 Кубанский сельсовет — в Переволоцком районе Оренбургской области.